Ettan 2023 är Sveriges tredje högsta division i fotboll för herrar är den 18:e upplagan av den division som 2006 lades in mellan Superettan och Division 2. Ligan är uppdelad på två serier, Norra respektive Södra, med vardera 16 lag.

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Allsvenskan 2023
 Damallsvenskan 2023
 Superettan 2023
 Elitettan 2023
 Division 1 för damer 2023
 Svenska cupen: 2022/2023 2023/2024
 Svenska cupen: 2022/2023 2023/2024 (damer)

Källor
Svenskfotboll.se

2023
Fotbollssäsongen 2023
Fotboll i Sverige 2023